Příjmení Fekete je maďarského původu a v maďarštině znamená Černý. Nese je více různých osobností:

 András Fekete-Győr (* 1989) – maďarský právník a politik
 Attila Fekete (* 1974) – maďarský sportovní šermíř
 Ioan Fekete Negruţiu (1817–1888) – duchovní a politik, poslanec rakouské Říšské rady
 Ján Fekete (* 1945) – slovenský učitel, prozaik, básník, redaktor a publicista
 Jozef Fekete (1926–???) – slovenský a československý politik
 Miroslav Fekete (* 1957) – slovenský fotbalista
 Thomas Fekete (* 1995) – švýcarský fotbalový obránce brazilského původu
 Vladimír Fekete (* 1958) – slovenský fotbalista, útočník